Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1957/1958 — 22-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом, как и в 3-х предыдущих сезонах, стал клуб Руда гвезда Брно.

Формат 
Сезон 1957/58 немногим отличался от прошлогоднего. Формула чемпионата не изменилась: 2-круговой турнир, только участников стало 12. Чемпионом в 4-й раз подряд стала Руда гвезда из Брно. Её первая тройка нападения: Вацлав Пантучек, Славомир Бартонь и Властимил Бубник забросила за сезон 69 шайб (соответственно 27, 22 и 20). Лучшим вратарём чемпионата был новичок Руды гвезды Владимир Надрхал.

Этот сезон стал дебютным для армейской команды Дукла Йиглава.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

1. Вацлав Пантучек (Руда гвезда) — 27 шайб

2. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 24

3. Славомир Бартонь (Руда гвезда) — 22

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 17 игр/2.77 гола за игру, Иржи Колоух — 6/1.67, Зденек Травничек

Защитники

Рудольф Поч — 22 игры/21 очко (10 шайб + 11 передач), Ян Каспер — 22/6 (3+3), Франтишек Машлань — 22/4 (1+3), Ладислав Олейник

Нападающие

Бронислав Данда — 21/38 (7+31), Вацлав Пантучек — 20/35 (27+8), Славомир Бартонь — 22/31 (22+9), Властимил Бубник — 11/26 (20+6), Франтишек Ванек — 22/22 (10+12), Богумил Прошек — 20/15 (9+6), Зденек Наврат — 16/15 (8+7),  Рудольф Шойер — 22/13 (8+5), Ярослав Павлу — 22/13 (5+8), Карел Шуна — 22/12 (9+3), Иржи Замастил — 17/6 (3+3)

Тренер — Владимир Боузек

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1957/58 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1957 году
Спорт в Чехословакии в 1958 году
1957 год в хоккее
1958 год в хоккее